Мар-дель-Плата 1947 — седьмой из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

Помимо шахматистов, временно или постоянно проживавших в Южной Америке, в данном турнире участвовал гость из Европы: экс-чемпион мира М. Эйве. Голландский шахматист выступил в данном соревновании не слишком удачно: он значительно отстал от лидеров и ограничился дележом 5—6 мест. Как и в нескольких предыдущих турнирах, борьба за первое место шла между М. Найдорфом и Г. Штальбергом. Найдорфу снова удалось опередить шведского шахматиста, но на сей раз в обстановке острой конкуренции. Исход турнирной гонки во многом решила партия 14-го тура, в которой Найдорфу удалось победить Штальберга черными.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1947 год в шахматах
1947 год в Аргентине